Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Nanaimo”
 Pierwszy HMCS „Nanaimo” (K101) był korwetą typu Flower. W służbie kanadyjskiej w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Nanaimo” (MM 702) jest okrętem patrolowym typu Kingston. W służbie od 1997 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Nanaimo